Па́ул Ма́тисович Га́лениекс (в латвийской историографии Паулс Галениекс, ; 23 февраля 1891, Рубская волость — 15 мая 1962, Рига) — латвийский ботаник, общественный и политический деятель. Ректор Латвийского сельскохозяйственного университета (1940—1941), профессор. Депутат Верховного Совета Латвийской ССР и Верховного Совета СССР.

Биография 
Учился два года в Пампальской министерской школе, затем в Салдуской школе и в гимназии Кениня. C 1911 года сотрудничал с журналом «Jaunākās Ziņas». В 1917 году окончил Московское сельскохозяйственное отделение Рижского политехнического института. Возглавлял научную экспедицию по изучению лекарственных растений на Алтае.

C 1921 по 1939 год — доцент кафедры систематики ботаники Латвийского университета. В 1922 году был одним из основателей Ботанического сада Латвийского университета. В 1926 и в 1937 году был награждён премией Кришьяниса Барона.

С 1940 по 1941 год — ректор Латвийского сельскохозяйственного университета. С 1940 по 1947 год депутат Верховного Совета Латвийской ССР, с 1941 по 1946 — депутат Верховного Совета СССР. С 1950 по 1960 год заведующий кафедрой ботаники Латвийского сельскохозяйственного университета.

Умер 15 мая 1962 года в Риге. Похоронен на Лесном кладбище.

Участие в партизанском движении 
Во время оккупации Латвии нацистской Германией был заключён в Латвийскую центральную тюрьму, затем в Саласпилсский концлагерь.

В июле 1944 года в лесном массиве под Балдоне был создан партизанский отряд Рижского района, который возглавили Паул Галениекс и рабочий Олег Вольдемарович Тихоновский (1920 года рождения). 24 сентября 1944 года Галениекс, Тихоновский и их соратники организовали засаду на дороге Балдоне — Кекава, в результате операции были уничтожены 30 чиновников оккупационной администрации. Летом и осенью 1944 года Балдоненскому партизанскому отряду удалось предотвратить вывоз из Латвии в нацистская Германия большого количества предметов материальной и культурной ценности.

Научная и преподавательская деятельность 
Галениекс хорошо знал русский, немецкий, английский и шведский язык. Был автором Ботанического словаря, внеся многие новые названия на латышском языке. Работал в области палеоботаники. Любимой сферой исследования была латвийская флора, в особенности в изучение роз. В 1938 году Галениекс защитил научную работу «Latvijas rozes» (Розы Латвии). Под псевдонимом «Omegars» был автором различных научно-популярных статей и лекций по биологии.

В научные интересы Галениекса входила также астрономия и орнитология.

Главные публикации 
 Botānika. 1.izd. Rīgā, 1924.; 5.izd. 1945.
 Interglaciāls kūdras slānis pie Dēseles Lejniekiem Kurzemē. Latvijas Universitātes Raksti. XII. 1925.
 Latvijas zeme, daba un tauta. II sēj. 1936. Līdzaut. un red.
 Daba un mēs. R., 1940. (ar pseidonīmu Omegars).
 Augu sistemātika. R. 1.izd. 1948.; 2.izd. 1960.
 Botāniskā vārdnīca. R., 1950.
 Latvijas PSR flora. I—IV. R. 1953.-1959, Līdzaut. un red.

Ссылки 
 Биография на сайте Ботанического сада ЛУ
 Биография на сайте botanika.daba.lv

Литература 
 Latvijas enciklopēdija. 2. sējums. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība. 2003. 556. lpp. ISBN 9984-9482-2-6.

Персоналии по алфавиту
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Депутаты «Народного Сейма» Латвии
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Ботаники СССР
Ботаники Латвии
Партизаны Великой Отечественной войны
Ректоры вузов Латвии
Преподаватели Латвийского университета
Похороненные на Лесном кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Ректоры Латвийского сельскохозяйственного университета
Родившиеся в Гольдингенском уезде